Oh Tannenbaum steht für:

 O Tannenbaum, Weihnachtslied
 O Tannenbaum, du trägst ein’ grünen Zweig, Volkslied und Weihnachtslied
 Oh Tannenbaum (Film), deutscher Fernsehfilm von Matthias Tiefenbacher (2007)